Hare Krishna kan syfta på:

 Hare Krishna – en religiös rörelse som registrerades i USA 1966
 Hare Krishna (mantra) – en 16-ords Vaishnava mantra
 Hare Krishna (musikalbum) – Unicornibots debutalbum utgivet den 1 oktober 2010